Juha-Matti est un prénom finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1974), homme fort finlandais
Juha-Matti Ruuskanen (né en 1984), sauteur à ski finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais